Sea Hawk puede referirse a:

 SH-60 Sea Hawk, un helicóptero militar estadounidense.
 Sea Hawk, un videojuego para la consola Atari 2600.